Камељонес има више значења:

 Камељонес (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Камељонес (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику